Klarvattutjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Klarvattutjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 715689-165824), sjö i Vindelns kommun,  (25,3 ha)
Klarvattutjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 717044-168712), sjö i Vindelns kommun, 
Klarvattutjärnen (Skellefteå socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun, 
Klarvattutjärnen (Råneå socken, Norrbotten, 737286-177615), sjö i Bodens kommun, 
Klarvattutjärnen (Råneå socken, Norrbotten, 738118-177462), sjö i Bodens kommun,  (8,54 ha)
Klarvattutjärnen (Lycksele socken, Lappland, 717334-164463), sjö i Lycksele kommun,  (19,3 ha)
Klarvattutjärnen (Lycksele socken, Lappland, 718915-163450), sjö i Lycksele kommun,  (15,2 ha)

Se även
Klarvattentjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn